Борейки   — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Борейки — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Борейки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Борейки — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.